Az alábbi lista Ligeti Antal műveit sorolja fel.

Festmények szerzők szerint